

Textile
Le drap était anciennement un type de tissu de laine foulé et apprêté. On utilise le mot dans ce sens dans l'histoire de la laine et du drap. Le drap fin désignait la meilleure qualité. Le drap creux désignait des pièces défectueuses tissées trop lâche.

 L'industrie du drap ou le commerce du drap, appelés aussi autrefois draperie et dont l'acteur le plus influent était le marchand drapier étaient l'industrie ou le commerce de la laine et du drap et, par extension, du textile en général.
Moulin à draps (parfois moulin aux draps ou moulin-draps) est synonyme de moulin à foulon.
Draps pouvait être utilisé au sens d'habits (vêtements) car les habits de qualité étaient coupés dans du drap. Ce sens sous-tend encore des expressions comme « couper en plein drap », «  ».
Comme technique de tissage, drap est équivalent à toile, le type d'armure le plus ancien et le plus fréquent.
Par extension :  drap a pris le sens de « pièce de tissu utilisée en literie » (on utilisait auparavant le mot linceul). Ce sens est aujourd'hui le plus commun. On peut distinguer drap de dessous et drap de dessus. Un drap-housse est un drap de dessous emboîtant le matelas au moyen dun cordon élastique.
Drap d'or, drap d'argent : ce sont des brocarts, étoffes de soie rehaussées d'or ou d'argent, symboles de magnificence (Camp du Drap d'Or).
Drap mortuaire : pièce de drap ornée recouvrant les cercueils. Les draps mortuaires officiels sont aux couleurs du pays qui honore le défunt.

Un drapé est une configuration de tissu utilisé en mode ou en décoration.

Toponyme 
 Drap est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
De très nombreux lieux-dits où se trouvait un moulin à foulon, généralement en bordure d'un cours d'eau ont gardé le toponyme moulin à draps ou l'une de ses variantes. Exemple : Le Moulin-Draps, hameau du Beugnon-Thireuil (Deux-Sèvres, France).

Zoologie 
 Le drap mortuaire est un insecte (Oxythyrea funesta)

Horticulture 

 Drap d'or est le nom de variétés de pommes.

Notes et références 

Homonymie de toponyme